Heteropora är ett släkte av mossdjur. Heteropora ingår i familjen Heteroporidae. 

Heteropora är enda släktet i familjen Heteroporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Heteropora